Onderdistrict in Indonesië
 Wonoboyo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wonoboyo (Jogonalan), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Wonoboyo (Ngombol), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wonoboyo (Wonoboyo), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Wonoboyo (Wonogiri), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java